Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Topshelf Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 7. Juni 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch